Con el nombre de Operación Castigo se conoce a dos operaciones desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial:

Operación Castigo, un bombardeo llevado a cabo sobre la ciudad de Belgrado por la aviación alemana entre el 6 y el 9 de abril de 1941.
Operación Chastise, un bombardeo llevado a cabo por los aliados a las represas de la cuenca de Ruhr ocurrido entre el 16 y 17 de mayo de 1943.